Дубоко језеро може да се односи на:

 Дубоко језеро (Карелијска превлака)
 Дубоко језеро (Тверска област)
 Дубоко језеро (Дедовички рејон)